Гвиневер Джейн Тёрнер (; , , штат Массачусетс, США) — американская , , , . Лауреат премии Chlotrudis Award.

Биография 
Окончила частный колледж Сары Лоуренс в Нью-Йорке. Снимается в кино с 1994 года. Автор 19 киносценариев, сежиссировала 8 кинолент, выступила продюсером 4 фильмов. Открытая лесбиянка.

Фильмография

Актриса

Сценарист, режиссёр, продюсер

Награды 
 2000 — «Американский психопат» — специальное упоминание Национального совета кинокритиков США за мастерство кинопроизводства
 2000 — «Американский психопат» — номинация на лучший фильм на Каталонском кинофестивале в Ситжесе
 2006 — «Бладрейн» — шесть номинаций на премию «Золотая малина».

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Лямбда»
ЛГБТ в США